Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Gilad Bloom 2-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Brad Gilbert (primo turno)
 Jimmy Connors (campione)
 Amos Mansdorf (semifinali)
 Christo van Rensburg (secondo turno, ritiro)

 Paul Haarhuis (primo turno)
 Chris Bailey (secondo turno)
 Miguel Nido (quarti di finale)
 Kelly Jones (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1989